Сусол (хутір)
 Сусол (річка)
 одна з назв ховраха, яка вживається зокрема у Повісті временних літ.
 Сусол (прізвище) — руське прізвище, яке походить від слова «сусолить» — повільно пити.

Примітки